Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Bridgeport d'après la cité de Bridgeport (Connecticut) :
 l', un est un destroyer ravitailleur de l'United States Navy ;
 l', est une frégate de classe Tacoma renommé en  ;
 l' aurait dû être un cuirassé de  mais sa construction est annulée le .

Bridgeport